Джонатан Райли-Смит (; 27 июня 1938, Харрогейт, Норт-Йоркшир, Великобритания — 13 сентября 2016) — британский -, специалист по Крестовым походам. Профессор Кембриджа (1994—2005).

Биография 
Окончил Итон и кембриджский Тринити-колледж, где получил степени бакалавра (1960) и магистра (1964) искусств, а также доктора философии (1964) и доктора словесности (2001).

С 1964 года — помощник, в 1966—1972 годах — лектор департамента средневековой истории Сент-Эндрюсского университета.
 1972—1978 гг. — преподаватель факультета истории Кембриджа,
 1978—1994 гг. — профессор истории Лондонского университета,
 1994—2005 гг. — профессор Кембриджского университета и член его Эммануэль-колледжа, в 1997—1999 годах — декан исторического факультета Кембриджа.

В 2006—2007 годах был удостоен прочтения лекций им. Гиффорда в Эдинбургском университете.

Член Королевского исторического общества, член-корреспондент Американской академии медиевистики. Бейлиф британского Ордена святого Иоанна.

Был женат, есть дети.

Ему приписывают совершение переворота в истории Крестовых походов, приведшего к пересмотру их основы — не в стремлении к завоеваниям, а исходя из религиозного чувства к освобождению Святых Земель и возвращения их христианам.

Труды 
На английском
 
 What Were the Crusades? — London, Macmillan Press, 1977, 2nd edition 1992, 3rd edition Basingstoke, Palgrave, 2002.
 The Crusades: A Short History (1987)
 The Crusades, Christianity, and Islam. — Columbia University Press, 2008.
На русском
 История крестовых походов = The Oxford Illustrated History of The Crusades. (1995) / Под ред. Д. Райли-Смита. — М. : КРОН-ПРЕСС, 1998. — 494 с.
 Рыцари Госпитальеры в Иерусалиме и на Кипре. Становление и развитие могущественного военно-религиозного ордена. 1050—1310. — М.: ЗАО «Центрполиграф», 2021. — 383 с.

Примечания

Ссылки 
 На сайте crusaderstudies.org.uk Лондонского ун-та
 На сайте Якова Кротова
 Jonathan Riley-Smith
 Rethinking the Crusades

Преподаватели Сент-Эндрюсского университета
Преподаватели Лондонского университета
Профессора Кембриджского университета
Профессор церковной истории Дикси (Кембриджский университет)
Члены-корреспонденты Американской академии медиевистики